Viking Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Viking Township (Minnesota)
 Viking Township (Richland County, North Dakota)
 Viking Township (Traill County, North Dakota)
 Viking Township (South Dakota)